Ге́нрик Абрамя́н:
 Абрамян, Генрик Айрикович (1939—1999) — депутат армянского парламента.
 Абрамян, Генрик Аргамович (род. 1954) — депутат армянского парламента.